Four Mile Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Four Mile Township du comté de Wayne dans l'Illinois.
 Four Mile Township du comté de Polk dans l'Iowa.

Voir aussi 
 , une communauté non-incorporée du comté de Burlington dans le New Jersey.
  (page d'homonymies)

Homonymie de townships